Урије могу да буду:

 Урије (турцизам), турцизам који означава пашњак. Општинске утрине. Овим именом су названа насеља многих градова који су били под турском влашћу.

 Урије (Приједор), градско насеље града Приједора, Република Српска, БиХ
 Урије (Градишка), ?
 Урије (Козарска Дубица), ?
 Урије (Нови Град), ?